Bystrica – dopływ Hronu na Słowacji
 Bystrica – dopływ Kysucy na Słowacji
 Bystrica – dopływ Polerieki na Słowacji